Tomáš Kučera ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Kučera (Nordischer Kombinierer) (* 1948), tschechischer Nordischer Kombinierer 
 Tomáš Kučera (Fußballspieler, 1977) (* 1977), tschechischer Fußballspieler 
 Tomáš Kučera (Fußballspieler, 1980) (* 1980), tschechischer Fußballspieler 
 Tomáš Kučera (Fußballspieler, 1984) (* 1984), tschechischer Fußballspieler 
 Tomáš Kučera (Kanute) (* 1985), slowakischer Kanute 
 Tomáš Kučera (Fußballspieler, 1991) (* 1991), tschechischer Fußballspieler